Бібліотека — заклад, що зберігає книги та інші носії текстів
 Бібліотека ДНК — зібрання генетичних векторів, як містять копії всіх ДНК біологічного об'єкту (клітини, тканини, організму, виду)
 Бібліотека (програмування) — збірка підпрограм для вирішення однієї задачі
 Електронна бібліотека — зібрання електронних текстів
 Українські онлайн-бібліотеки
 Бібліотека (хімія)
 Бібліотека — історична пам'ятка у Володимирі-Волинському.